Analophus är ett släkte av skalbaggar. Analophus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Analophus